

Patronyme 

 Alexeï Fedtchenko (1844-1873), naturaliste et explorateur russe ;
 Olga Fedtchenko (1845-1921),  botaniste russe ;

Autres 
 (3195) Fedchenko, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Fedchenko, un glacier du Tadjikistan ;
 Patera de Fedchenko, patera située sur Vénus ;